Potengiensi – abitanti di Potengi
Potengiensi – abitanti di São Paulo do Potengi